Moosbächle ist ein Gewässername:

 Moosbächle (Höllgraben), rechter Zufluss des Höllgrabens zum Eulersbach (zur „Schwarzwälder“ Kinzig) bei Vor Eulersbach, Stadtteil Lehengericht, Schiltach, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Moosbächle, Oberlauf bis Hinterholz, Gemeinde Fröhnd des Künabachs im Schwarzwald, linker Zufluss der Wiese gegenüber Fröhnd selbst, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Moosbächle (Nordrach), vielleicht auch Moosbächlein, rechter Zufluss der Nordrach bei Moosmatte, Gemeinde Nordrach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Moosbächle (Riedweilergraben), rechter Zufluss des Riedweilergrabens (zum [[Röthenbach (Singold)|Röthenbach]]) in Langerringen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Moosbächle (Rotbach), rechter Zufluss des hier noch Zartenbach genannten Rotbachs in Hinterzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Moosbächle (Wutach), linker Zufluss auf dem Seebach-Abschnitt des Wutach-Hauptstrangs vor dem Titisee bei Bruderhalde, Gemeinde Hinterzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 	

Siehe auch:
 Moosbach
 Moosbächli
 Moosbächlein